Кужлево — название населённых пунктов:

Россия 
 Кужлево — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Кужлево — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Кужлево — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Кужлево — деревня в Некоузском районе Ярославской области.